Bank of the West Classic 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2009 является 38-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Станфорде с 27 июля по 2 августа 2009 года. Турнир открывал женскую часть US Open Series того года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Серена Уильямс (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марион Бартоли выигрывает 5-й турнир в карьере и 2-й (после Монтеррея) в сезоне).
 Винус Уильямс в 4-й раз в сезоне выходит в финал и во 2-й раз его проигрывает (ранее сестре Серене на Уимблдоне).
 Александра Возняк не смогла защитить прошлогодний титул, проиграв в первом же матче Даниэле Гантуховой (которая затем дошла до четвертьфинала).

Парный разряд

Факты 
 Серена Уильямс выигрывает 3й титул в сезоне и 16й за карьеру в туре ассоциации.
 Винус Уильямс выигрывает 3й титул в сезоне и 15й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Bank of the West Classic

 WTA Тур 2009
 US Open Series 2009

 Премьер-турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Июль 2009 года
Август 2009 года
2009
Станфорд